Моте́-сюр-Сон () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 38 км на північний захід від Безансона, 33 км на захід від Везуля.

Історія 

1 січня 2019 року Моте-сюр-Сон і Севе було об'єднано в новий муніципалітет Севе-Моте.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Моте-сюр-Сон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Моте-сюр-Сон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхня Сона